Babljak – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica
 Babljak – wieś w Czarnogórze, w gminie Kolašin
 Babljak (szczyt)